Christlieb ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Christlieb (1866–1934), deutscher Pfarrer
 Angela Christlieb (* 1965), deutsche Film- und Fernsehregisseurin und Videokünstlerin
 Harry Christlieb (1886–1967), deutscher gehörloser Bildhauer
 Pete Christlieb (* 1945), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Theodor Christlieb (1833–1889), deutscher Theologe